Переулок Кра́сного Курса́нта:
 Переулок Красного Курсанта — переулок в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
 Переулок Красного Курсанта — переулок в Павловске (Санкт-Петербург).

См. также 
 Улица Красного Курсанта